Премия XBIZ лучшей актрисе второго плана () — ежегодная награда в области порноиндустрии, вручавшаяся компанией XBIZ лучшей актрисе второго плана за работу в полнометражном фильме. Была введена в 2012 году под названием «Актёрское исполнение роли второго плана года — женщина» (). В конце того же года была переименована.

Последней обладательницей данной награды является Кенна Джеймс (за фильм Teenage Lesbian).

В сентябре 2020 года была объединена с категорией «Лучший актёр второго плана» и получила название «Лучшее актёрское исполнение — второй план» (Best Acting — Supporting).

Лауреаты и номинанты

2010-е годы

2020-е годы

Примечания

Ссылки 
 Сайт премии 

XBIZ Award
Списки актрис
Награды, появившиеся в 2012 году
Награды актрисам